

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera

Club 
È cresciuto nelle giovanili di  e .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2017.

Collegamenti esterni